Cordyla kan syfta på:

 Cordyla (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Cordyla (växter) – ett släkte av växter